Для дизайна викторианской эпохи характерно смешение разнородных стилей. Мастеров особенно вдохновляли мотивы, характерные для Ближнего Востока и Азии. Движение искусств и ремесел, эстетизм, англо-японский стиль и модерн возникли именно в викторианскую эпоху.

Интерьер 
Внутреннее убранство и дизайн интерьера викторианской эпохи отличаются, с одной стороны, упорядоченностью, с другой — обилием безделушек. Комнаты в то время четко различались по функциональному назначению. Самым важным помещением была гостиная, которая считалась лицом дома. Отсутствие украшений указывало на недостаток вкуса у хозяев, поэтому каждую поверхность старались заполнить предметами, отражающими интересы домовладельцев. Столовая была второй по важности комнатой в доме. А ее главным украшением считался украшенный причудливым орнаментом сервант.

Выбор цвета краски для стен в викторианских домах основывался тоже на функциональном назначении той или иной комнаты. Коридоры и лестничные холлы были выкрашены в мрачно-серый цвет, чтобы эти пространства не выглядели наряднее других помещений. Большинство домовладельцев предпочитали использовать мраморное или деревянное покрытие или специальным образом уложенную штукатурку, чтобы стены казались выложенными из каменных блоков. Двери зачастую были также отделаны под мрамор, также было принято использовать для украшения зернистую текстуру, которая предназначалась для имитации древесины более высокого качества. Существовали особые правила выбора и размещения цветов в интерьере. В соответствии с теорией «гармонии по аналогии» при оформлении помещений использовали цвета, расположенных рядом друг с другом на цветовом круге. А согласно правилу «гармонии по контрасту» напротив, разрешалось использовать цвета, противоположных друг другу на цветовом круге.

Обои и другие настенные покрытия в викторианскую эпоху стали доступными в первую очередь благодаря удешевлению их производства и отмене в 1836 году в Англии налога на обои, который действовал с 1712 года. Наиболее популярными считались обои с замысловатыми цветочными узорами (основные оттенки — красный, синий и желтый) на основном фоне и более крупными кремовыми и коричневыми цветами на переднем плане. Не менее востребованными были обои в готическом стиле: стилизованные листья и цветочные узоры на темном фоне. Уильям Моррис, один из самых влиятельных дизайнеров обоев и тканей второй половины викторианского периода, использовал в работе орнаменты, характерные для средневековых и готических гобеленов. Для потолков и карнизов использовали тисненые обои.

Приветствовалось также визуальное разделение стен на три части: подиум или плинтус в нижней части, поле посередине и бордюр или карниз под потолком. Соответствующие тенденции были популярны и в 20 веке. Изобретатель линолеума Фредерик Уолтон придумал еще в 19 веке линкруст, настенное покрытие с моющейся поверхностью, которое применялось так же, как обои. В итоге любую поверхность можно было сделать похожей на дерево или кожу.

Высокие потолки в домах делали на три тона светлее, чем стены, и, как правило, украшали затейливым орнаментом.

Мебель 
В викторианский период не было единого доминирующего стиля мебели. Мастера использовали смешение элементов готики, елизаветинской эпохи, английского рококо, неоклассицизма. Все же превалировали стили, характерные для готики и эпохи Возрождения.

Эстетика Оскара Уайлда 
Одним из главных адептов декоративного эстетизма был Оскар Уайлд, который пропагандировал приобщение людей к прекрасному через поэзию, художественную литературу и театр. Понятие Уайльда о культурном просвещении тесно перекликается с концепцией Александра фон Гумбольдта, который утверждал, что любой человек способен развить воображение, познакомившись с произведениями искусства.

Украшая жилище, человек тоже может приобщиться к прекрасному. Уайлд учитывал идеи платонической эпистемиологии, которые базируются на представлении о том, что каждый человек обладает врожденной тягой к прекрасному, нужно лишь пробудить эти дремлющие где-то в подсознании идеи. С его точки зрения, именно прикладное викторианское декоративное искусство свидетельствует о том, что люди достигли высшей точки развития и в буквальном смысле превратились в космополитов.

При этом Уайлд полагал, что природа является отображением искусства, а не наоборот, а потому даже украшение жилища способствует развитию у обывателя творческого воображения, что делает человека восхитительно эстетичным.

Ссылки 

Викторианская эпоха